Lors de la Saison 2010-2011 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Nationale masculine 1 (21 victoires et 13 défaites).

Commentaires 
Les joueurs de la Breizh Team ont mis quelques mois à encaisser leur descente de ProB mais, petit à petit, ils sont montés en puissance et en confiance pour réussir à intégrer les neuf premières places du championnat, synonymies de play-offs. Les brestois restent invaincus en 2011 dans leur salle, qui s'est progressivement remplie pour soutenir l'équipe.
Les entraîneurs de NM1 ont élu Julien Doreau (Meilleur ailier) et Vaidotas Pridotkas (Meilleur ailier-fort) dans le Meilleur cinq de nationale 1.

Résultats de la saison

Championnat de France de NM1

Saison régulière

Détail des matchs

Classements 

|

|}
|}

Source : proballers.com

Playoffs d'accession en Pro B

Coupe de France

Effectifs Saison régulière 

 Championnat : NM1

 Entraîneur :  Freddy Massé
 Assistant :  Frédéric Theilot

Liens externes 
 Site Officiel de l'Étendard de Brest
 FFBB

Références

Saison de l'Étendard de Brest